Трираходонти́ды  — семейство синапсид из инфраотряда циногнатий (Cynognathia), живших в нижнем и среднем триасе.

Возникло семейство в начале триаса — вскоре после окончания Массового пермского вымирания, причём занимаемый семейством ареал быстро охватил значительные территории (находки трираходонтид встречаются в отложениях Южной Африки, Восточной Африки и Восточной Азии).

Название 
Название семейства образовано от названия его типового рода Trirachodon, описанного в 1895 году британским палеонтологом Г. Сили по находкам, сделанным на востоке Капской колонии. Выделение семейства Trirachodontidae в качестве отдельного таксона предложено в 1955 году А. Кромптоном в связи с обнаружением им ещё одного рода трираходонтид, названного Cricodon, и получило распространение после выхода в 1967 году в свет 3-го издания известного учебника «Палеонтология позвоночных» американского палеонтолога А. Ромера.

Описание 
Трираходонтиды (как и прочие гомфодонты) были травоядными животными с выраженной специализацией к такому способу питания. Размер их, по сравнению с другими гомфодонтами, относительно небольшой. Имели широкий череп с короткой и узкой мордой. Характерные для синапсид боковые височные впадины хорошо выражены. Скуловая дуга очень высокая, нижний её край выгнут вверх.

Среди особенностей зубной системы (отличающих трираходонтид от представителей родственных семейств) отмечается наличие на каждой челюсти четырёх резцов (на нижней челюсти их три), двух крупных клыков и от 6 до 12 меньших по размеру щёчных зубов, способных давить и перетирать пищу. Щёчные зубы имеют кольцо бугорков и поперечный трёхбугорчатый гребень, который проходит через центр коронки и разделяет её на две части.

Для трираходонтид характерна сильная редукция постдентальных костей. Угловая кость уменьшается до узкого стержня, параллельного предсочленовной и надугловой костям. Сочленовная и квадратная кости служат (как и у других синапсид) элементами челюстного сустава, но соединяются они друг с другом точно таким же образом, как у млекопитающих сочленяются гомологи этих костей — молоточек и наковальня, а квадратная кость соединяется со стременем. Своим посткраниальным скелетом трираходонтиды весьма сильно напоминают млекопитающих.

Обитали трираходонтиды в саваннах и полупустынях — в местностях с резким разделением года на сухой и дождливый сезоны. Анализ структуры костей показывает, что трираходтиды быстро росли в сухие сезоны и медленно — в дождливые.

Различия между отдельными родами, входящими в семейство трираходтид, относительно невелики (что контрастирует с весьма значительным разнообразием среди представителей семейства траверсодоновых).

Систематика 
Семейство трираходонтид входит в одну из двух сестринских групп, которые, как это следует из предложенной Лю Цзюнем и П. Олсеном филогении эуцинодонтов — в совокупности и составляют кладу Eucynodontia, — в инфраотряд циногнатий (Cynognathia). Современные представления о филогенетических связях внутри этой последней группы есть у Дж. Хопсона (1991), который противопоставляет семейство Cynognathidae группе семейств Gomphodontia (гомфодонты; Л. П. Татаринов трактует гомфодонтов как надсемейство Gomphognathoidea), а в составе последней группы считает семейство Diademodontidae сестринской группой для клады, образованной семействами Trirachodontidae и Traversodontidae (причём для указанной клады он выделяет пять синапоморфий).

Классификация 
В настоящее время в данное семейство включают 5 монотипических родов, группируемых в два подсемейства:
 Подсемейство Trirachodontinae
 Род , средний триас Южной Африки
 Род , нижний триас Южной Африки
 Род , средний триас Южной и Восточной Африки
 Подсемейство Sinognathinae
 Род , нижний триас Восточной Азии
 Род , средний триас Восточной Азии

В 1932 году южноафриканский палеонтолог Р. Брум выделил также род Triachodontoides, но позднее он был синонимизирован с Trirachodon.

Спорным является отнесение к семейству трираходонтид рода Neotrachodon, описанного в 2002 году Л. П. Татариновым по сделанным в Оренбургской области находкам. Ряд палеонтологов предпочитают относить данный род к Gomphodontia incertae sedis, другие вовсе не считают его цинодонтом, рассматривая как представителя семейства Bauriidae отряда тероцефалов.

Кладограмма, отображающая филогенетические связи между родами семейства трираходонтид и место данного семейства в группе Cynognathia, составлена по материалам исследования Гао Кэциня, Р. К. Фокса, Чжоу Чанфу и Ли Дацина 2010 года:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Цинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды триасового периода